Комба́т:
 Комбат — акроним от персональных воинских званий командира батальона и командира батареи.
 «Комбат» — украинская противотанковая управляемая ракета.
 «Комбат» — российский бронированный внедорожник для перевозки VIP в зоне боевых действий.

В культуре 
 «Комбат» — песня и одноимённый альбом группы «Любэ».
 «Комбат» — фотография Макса Альперта, 1942.
 «Комбаты» — советский двухсерийный фильм 1983 года.